Globočec je lahko:
 Globočec Ludbreški (Hrvaška)
 Globočec (Hrvaška)
Globočec, kraški izvir reke Ribnice na Ribniškem polju